Жан-Ерик Максим Шупо-Мотинг (; Хамбург, 23. март 1989), правописно неправилно Чупо-Мотинг, професионални је камерунски и немачки фудбалски нападач који тренутно игра за репрезентацију Камеруна и немачки Бајерн Минхен.

Шупо-Мотинг је каријеру отпочео у Хамбургеру, а деби у Бундеслиги имао је августа 2007. године. Сезону 2009/10. је провео на позајмици у Нирнбергу. Годину дана касније отишао је у Мајнц. После три проведене сезоне у Мајнцу, Мотинг је потписао за Шалке 2014. Постао је првотимац Плавих краљева а укупно је за њих одиграо 100 утакмица. Енглески Стоук сити довео је Мотинга 2017. У Премијер лиги је провео једну сезону пре но што се придружио француском Париз Сен Жермену 2018. године. Пошто му је истекао уговор с Парижанима, Шупо-Мотинг се придружио Бајерну из Минхена без обештећења 2020. године.

Статистике каријере

Клуб

Репрезентација

Голови за репрезентацију 
Ажурирано 23. марта 2019. Голови Камеруна су наведени на првом месту. Колона „гол” означава резултат на утакмици након Шупо-Мотинговог гола.

Успеси

Клуб 
Париз Сен Жермен
 Прва лига Француске (2) : 2018/19, 2019/20.
 Куп Француске (1) : 2019/20
 Лига куп Француске (1) : 2019/20.
 Лига шампиона : финале 2019/20.

Бајерн Минхен
 Бундеслига (2) : 2020/21, 2021/22.
 Суперкуп Немачке (1) : 2021.
 Светско клупско првенство (1) : 2020.

Индивиадулани 
 Медаља Фрица Валтера: сребрна медаља до 18 година 2007.

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1989.
Немачки фудбалери
Камерунски фудбалери
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Хамбургера
Фудбалери Нирнберга
Фудбалери Мајнца 05
Фудбалери Шалкеа 04
Фудбалери Стоука
Фудбалери Париз Сен Жермена
Фудбалери Бајерн Минхена
Фудбалери Бундеслиге
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери Прве лиге Француске
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери на Светском првенству 2014.
Фудбалери на Светском првенству 2022.